Constructivisme (filosofie)
 Constructionisme (educatietheorie), een educatiefilosofie ontwikkeld door Seymour Papert